Frécon ist der Familienname folgender Personen:

 Alizée Frécon (* 1994), französische Handballspielerin
 Jean-Claude Frécon (1944–2016), französischer Politiker
 Matthieu Frécon (* 1989), französischer Eishockeyspieler
 Romane Frécon-Demouge (* 1993), französische Handballspielerin
 Sylvain Frécon (* 1972), französischer Comiczeichner